Rzeczyca ist ein polnischer und weißrussischer Ortsname. Er bezeichnet:

 in Polen neunzehn Ortschaften, darunter
 Rzeczyca (Grębocice) (Rietschütz, 1937–1945 Roggenfelde), Dorf in der Gmina Grębocice im Powiat Polkowicki, Wojewodschaft Niederschlesien
 Rzeczyca (Powiat Tomaszowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tomaszowski, Wojewodschaft Łódź
 Rzeczyca (Tuczno), Dorf in der Gmina Tuczno im Powiat Wałcz, Wojewodschaft Westpommern

 in Weißrussland acht Ortschaften, darunter
 Retschyza (polnische Umschrift Rzeczyca), Stadt in der Homelskaja Woblasz

 in der Ukraine
 Ritschyzja, Ortschaft im Rajon Ratne